Clayton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Clayton Township du comté d'Adams.
 Clayton Township du comté de Woodford.

Iowa 
 Clayton Township du comté de Clayton.
 Clayton Township du comté de Taylor.

Michigan 
  du comté d'Arenac.
  du comté de Genesee.

Minnesota 
  du comté de Mower.

Missouri 
 Clayton Township, ancien township du Comté de Saint-Louis.

New Jersey 
 Clayton Township, ancien nom de Clayton du comté de Gloucester.

Ohio 
  du comté de Perry.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships